Clay é o nome de dois condados dos Estados Unidos:

 Condado de Simpson (Kentucky)
 Condado de Simpson (Mississippi)

Desambiguações de topônimos